Kirchenkreis Rothenburg ist die frühere Bezeichnung für zwei ehemalige evangelische Kirchenkreise in der schlesischen Oberlausitz:

 Kirchenkreis Rothenburg I; siehe Kirchenkreis Niesky
 Kirchenkreis Rothenburg II; siehe Kirchenkreis Weißwasser

Siehe auch
 Kirchenkreis Rotenburg